

Localidades

 La Garde (Alpes da Alta Provença)
 La Garde (Isère)
 La Garde (Var)
Ou ainda:
 La Garde-Adhémar, comuna francesa localizada no departamento de Drôme
 La Garde-Freinet, comuna francesa localizada no departamento de Var
 Montlieu-la-Garde, comuna francesa localizada no departamento de Charente-Maritime
 Saint-Thomas-la-Garde, comuna francesa localizada no departamento de Doubs

Desambiguação